Zha ou ZHA peut signifier :

Cinéma 
 Ne Zha, film d'animation fantastique chinois de Yu Yang et sorti en 2019.

Code 

ZHA ou zha est un code qui peut signifier :
 ZHA,  ;
 ZHA,  (anciennement) ;
 zha, le zhuang, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Édith Zha (1945-), auteure, scénariste française de bande dessinée, pour les adultes et en littérature jeunesse.
 Zha Shenxing (1650-1727), poète chinois.

Autre 
 ॹ, appelée zha, consonne de l’alphasyllabaire devanagari utilisée dans la transcription de l’avestan.